W Polsce
 Mierzwin – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. bolesławieckim, w gminie Bolesławiec 
 Mierzwin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Złotniki Kujawskie 
 Mierzwin – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Imielno
 Mierzwin – dawna gromada

Zobacz też
Mierzwin Duży, Mierzwin Mały